Die Saison 2002/2003 war die 58. Saison der dänischen 1. Division, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Es war nach der dänischen Superliga die zweithöchste Spielklasse im dänischen Fußball.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

2002 03
Fußballsaison 2002/03